Muş, törökországi tartomány
 Muş, az azonos nevű török tartomány székhelye